Gelligaer bezeichnet:
 Gelligaer (Community), Community in Caerphilly
 Gelligaer (Menhir), Menhir im Osten der Community Bedlinog im Merthyr Tydfil County Borough